Айвазя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Айвазян, Вачаган Грачевич (1971—1993) — Национальный герой Армении.
 Айвазян, Агаси Семёнович (1925—2007) — известный армянский писатель, кинорежиссёр и сценарист.
 Айвазян, Араик Робертович (род. 1960) — советский футболист.
 Айвазян, Аргам Араратович (род. 1947) — армянский историк, исследователь Нахичевани.
 Айвазян, Армен Мартинович (род. 1964) — армянский историк и политолог.
 Айвазян, Арсен Грантович (1971—2015) — советский и российский дзюдоист.
 Айвазян, Артемий Сергеевич (1902—1975) — армянский советский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1939).
 Айвазян, Артур Суренович (род. 1973) — украинский спортсмен, выступающий в стрельбе из малокалиберной и пневматической спортивной винтовки.
 Айвазян, Багдасар Артёмович (1923—1999) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1982).
 Айвазян, Ваагн Агванович (род. 1992) — армянский футболист.
 Айвазян, Вардан Суренович (род. 1961) — армянский политический и государственный деятель.
 Айвазян, Вачаган Петросович (род. 1949) — советский и армянский врач, травматолог-ортопед.
 Айвазян, Витя Ворошевич (1955—1990) — Национальный герой Армении.
 Айвазян, Виулен (род. 1995) — армянский футболист.
 Айвазян, Габриэль (1812—1879) — армянский историк, брат художника Ивана Айвазовского.
 Айвазян, Галина Николаевна (урождённая Галко́вская; род. 1930) — российская поэтесса-песенница.
 Айвазян, Гарик Грантович (род. 1976) — российский дзюдоист.
 Айвазян, Казар Вартанович (1913—1998) — армянский литературовед.
 Айвазян, Михаил Арамисович — российский литературовед и философ, поэт. Заведующий Отделом рукописей Института мировой литературы РАН имени А. М. Горького.
 Айвазян, Ованес (Айвазовский, Иван Константинович; 1817—1900) — всемирно известный российский художник-маринист.
 Айвазян, Сергей Арутюнович (Артемьевич) (1934—2019) — советский и российский учёный-экономист, лауреат премии имени Л. В. Канторовича (2017).
 Айвазян, Смбат Жирайрович (1959—2014) — армянский политический и государственный деятель, лидер партии «Республика».
 
 Айвазян, Сусанна Вагановна (род. 1952) — советский и армянский художница-постановщица, ученица В. И. Пекаря.
 Айвазян, Эдман (1932—2020) — иранский и английский художник армянского происхождения.

См. также 
 
 
 Айбазовы